Bengt Lindström kan syfta på flera olika personer:

 Bengt Lindström, (1925-2008), konstnär
 Bengt Lindström (fotograf), (1929-2012)
 Bengt Lindström (polis)
 Bengt Lindström (skådespelare)
 Bengt Lindström (politiker), född 1948, sedan 2002 landstingsfullmäktiges ordförande i Landstinget Dalarna